Ганс Кристиа́н Герла́х (; ) — немецкий историк, специалист по истории Холокоста и Плана голода. Один из авторов энциклопедических изданий «Энциклопедия геноцида и преступлений против человечества», «Словарь Холокоста» и «Палгревский справочник антикоммунистических ».

Биография 

В 1983—1991 годах изучал историю, немецкий язык и литературу, социологию и педагогику в Берлинском техническом университете, сдав  на «отлично». С 1992 года там же учился в аспирантуре и в 1998 году там же под научным руководством  защитил диссертацию на соискание учёной степени  по теме «Немецкая экономическая политика и политика истребления в Белоруссии в 1941—44 гг.» ().

В 1996—1998 годах — научный сотрудник .

В 1998—1999 годах работал научным сотрудником Гамбургского фонда науки и культуры.

В 1998—2003 годах — главный редактор научного журнала .

В 1999—2003 годах — научный сотрудник и помощник преподавателя кафедры истории Фрайбургского университета.

В 2001—2002 годах — научный сотрудник кафедры истории Мэрилендского университета.

В 2003—2004 годах —  кафедры истории Национального университета Сингапура.

В 2004—2007 годах — ассистент-профессор, а в 2007—2008 годах — ассоциированный профессор кафедры истории Питтсбургского университета.

Профессор (с 2008 года) и заведующий кафедрой современной истории Института истории Бернского университета.

В 2004—2009 годах — заместитель, а в 2010—2011 годах — главный редактор научного журнала .

С 2015 года — член редакционной коллегии научного журнала .

Научная деятельность

Научные труды

Монографии 

 Krieg, Ernährung, Völkermord. Forschungen zur deutschen Vernichtungspolitik im Zweiten Weltkrieg. , Hamburg 1998, ISBN 3-930908-39-5.
 Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weißrussland 1941 bis 1944. Hamburger Edition, Hamburg 1999, ISBN 3-930908-54-9. (перевод первых трёх глав Б. К. Иринчеевым)
 mit Götz Aly: Das letzte Kapitel. Realpolitik, Ideologie und der Mord an den ungarischen Juden. , Stuttgart 2002, ISBN 3-421-05505-X.
 Extremely Violent Societies. Mass Violence in the Twentieth-Century World. Cambridge University Press, Cambridge 2010, ISBN 978-0-521-70681-0.
 Extrem gewalttätige Gesellschaften. Massengewalt im 20. Jahrhundert. DVA, München 2011, ISBN 978-3-421-04321-4.
 The Extermination of the European Jews. Cambridge University Press, Cambridge 2016.
 Der Mord an den europäischen Juden. Ursachen, Ereignisse, Dimensionen; aus dem Englischen von Martin Richter. C.H. Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-70710-0.

Энциклопедические издания 

 Holocaust // Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity / eds. Dinah L. Shelton et al. — Detroit: , 2004. — P. 453—461.
 Soviet Prisoners-of-War 1941-1945 // Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity / eds. Dinah L. Shelton et al. — Detroit: , 2004. — P. 984—986.
 Maly Trostinez // Lexikon des Holocaust / ed. Wolfgang Benz. — Munich: Beck, 2002. — P. 148—149.
 Minsk // Lexikon des Holocaust / ed. Wolfgang Benz. — Munich: Beck, 2002. — P. 152—153.
 Weißrußland // Lexikon des Holocaust / ed. Wolfgang Benz. — Munich: Beck, 2002. — P. 251—253.
 Introduction: Anti-communist Persecutions in the Twentieth Century // The Palgrave Handbook of Anti-Communist Persecutions / Christian Gerlach and Clemens Six, eds. — Cham: Palgrave Macmillan, 2020. — P. 1—27.
 Indonesian Narratives of Survival in and after 1965 and Their Relation to Societal Persecution // The Palgrave Handbook of Anti-Communist Persecutions / Christian Gerlach and Clemens Six, eds. — Cham: Palgrave Macmillan, 2020. — P. 441—458.

Статьи 

 "Männer des 20. Juli und der Krieg gegen die Sowjetunion", in Vernichtungskrieg: Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944, eds. Hannes Heer and Klaus Naumann (Hamburg: Hamburger Edition, 1995), pp. 427-446.
 на английском языке: "Men of 20 July and the War against the Soviet Union", in War of Extermination: The German Military in World War II, 1941-44, eds. Hannes Heer and Klaus Naumann (New York and Oxford: , 2000), pp. 127-145.
 "Die deutsche Agrarreform und die Bevölkerungspolitik in den besetzten sowjetischen Gebieten", in Besatzung und Bündnis: Deutsche Herrschaftsstrategien in Ost- und Südosteuropa, Beiträge zur nationalsozialistischen Gesundheits- und Sozialpolitik, vol. 12 (Berlin and Göttingen: , 1995), pp. 9-60.
 "Failure of Plans for an SS Extermination Camp in Mogilev, Belorussia" //  11, Spring 1997, pp. 60-78.
 "Die Einsatzgruppe B" // Die Einsatzgruppen in der besetzten Sowjetunion 1941/42: Die Tätigkeits- und Lageberichte des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD, ed. Peter Klein. Mit Beiträgen und Kommentaren von Wolfgang Scheffler, Christian Gerlach, Dieter Pohl und Andrej Angrick (Berlin: , 1997), pp. 52-70.
 "Ludwig Erhard und die 'Wirtschaft des neuen deutschen Ostraumes': Ein Gutachten aus dem Jahre 1941 und Erhards Beratertätigkeit bei der deutschen Annexionspolitik 1938-43" // Halbierte Vernunft und totale Medizin: Zu Grundlagen, Realgeschichte und Fortwirkungen der Psychiatrie im Nationalsozialismus, eds. Matthias Hamann and Hans Asbek, Beiträge zur nationalsozialistischen Gesundheits- und Sozialpolitik, vol. 13 (Berlin and Göttingen: , 1997), pp. 241-276.
 "Die Wannsee-Konferenz, das Schicksal der deutschen Juden und Hitlers politische Grundsatzentscheidung, alle Juden Europas zu ermorden" //  6, 18, 1997, pp. 7-44. 
 на английском языке: "The Wannsee Conference, the Fate of German Jews, and Hitler's Decision in Principle to Exterminate All European Jews" // . 70, 4, 1998, pp. 759-812.  (копия)
 переиздано; The Holocaust: Origins, Implementation, Aftermath / ed. Omer Bartov (New York: Routledge, 2000), pp. 106-161.
 переиздано: The Holocaust: Critical Concepts in Historical Studies, vol. III, ed. David Cesarani (London and New York: Routledge, 2004), pp. 66-120.
 отрывок: Trevor Getz et al., eds., Exchanges: A Global History Reader (Upper Saddle River: Prentice Hall, 2008), pp. 271-273.
 на польском языке: "Konferencja w Wansee: Los Zydów niemieckich a polityczna deczysja Hitlera o wymordowaniu wszystkich Zydów Europy" // . 185/186, 1998, pp. 35-73.
 на иврите: Dapim: Studies on the Shoah 17, 2002, pp. 27-70.
 на чешском языке: Konference ve Wannsee, osud nemeckých Zidu a Hitlerovo zásadní politické roshudnutí vyvrazdit vsechny Zidy v Evrope // Terezinské studie a dokumenty 2008, pp. 315-369.
 на испанском языке: La Conferencia de Wannsee, el destino de los judíos alemanes y la decision preceptiva de exterminar a todos los judíos europeos, in Javier Rodrigo, ed., Políticas de la violencia: Europa, siglo XX (Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014), pp. 283-356.
 "Deutsche Wirtschaftsinteressen, Besatzungspolitik und der Mord an den Juden in Weißrußland 1941- 1943", :/ Nationalsozialistische Vernichtungspolitik: Neue Forschungen und Kontroversen, ed. Ulrich Herbert (Frankfurt am Main: Fischer, 1998), pp. 263-91.
 переиздано: Projektgruppe Belarus, ed., „’Existiert das Ghetto noch?’ Weissrussland: Jüdisches Lebens gegen nationalsozialistische Herrschaft (Berlin: , 2003), pp. 193-209.
 на английском языке: "German Economic Interests, Occupation Policy, and the Murder of the Jews in Belorussia, 1941/43" // National Socialist Extermination Policies: Contemporary German Perspectives and Controversies, ed. Ulrich Herbert (New York and Oxford: , 1999), pp. 210-239.
 переиздано: The Holocaust: Critical Concepts in Historical Studies, vol. II, ed. David Cesarani (London and New York: Routledge, 2004), pp. 295-321.
 на иврите: Herbert’s volume (Jerusalem: Yad Vashem, 2001), pp. 243-275.
 на французском языке: „Les intérets allemandes économiques, la politique de l’occupation, et l’assassinat des Juifs en Biélorussie de 1941 a 1944“ // 1914-1945: L'ère de la guerre. Vol. 2, 1939- 1945, Nazisme, occupations, pratiques génocides, eds. Anne Duménil et al. (Paris: Agnès Viénot, 2004), pp. 37-70.
 "Vernichtungspolitik und Wirtschaftsinteressen: Die deutsche Besatzung in der Sowjetunion", // Vorbild Wehrmacht? Wehrmachtsverbrechen, Rechtsextremismus und Bundeswehr, ed. Johannes Klotz (Cologne: Papyrossa, 1998), pp. 38-65.
 "Verbrechen deutscher Fronttruppen in Weißrußland 1941-1944: Eine Annäherung" // Wehrmacht und Vernichtungspolitik: Militär im nationalsozialistischen System, ed. Karl Heinrich Pohl (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1999), pp. 89-114.
 "Umsiedlungen und gelenkte Bevölkerungsbewegungen in Weißrußland 1941-1944" // Lager, Zwangsarbeit, Vertreibung und Deportation: Dimensionen der Massenverbrechen in der Sowjetunion und in Deutschland 1933 bis 1945, eds. Dittmar Dahlmann and Gerhard Hirschfeld (Essen: , 1999), pp. 553-565.
 "Die Ostexpansion des Handelsunternehmens Alfred C. Toepfer 1940-1945" // Alfred Toepfer - Stifter und Kaufmann: Bausteine einer Biographie - Kritische Bestandsaufnahme, eds. Georg Kreis et al. (Hamburg: Christians, 2000), pp. 363-88.
 "Militärische 'Versorgungszwänge', Besatzungspolitik und Massenverbrechen: Die Rolle des Generalquartiermeisters des Heeres und seiner Dienststellen im Krieg gegen die Sowjetunion" // Ausbeutung, Vernichtung, Öffentlichkeit: Neue Studien zur nationalsozialistischen Lagerpolitik, eds. Norbert Frei, Sybille Steinbacher and Bernd C. Wagner (Munich: , 2000), pp. 175-208.
 "Hitlergegner bei der Heeresgruppe Mitte und die 'verbrecherischen Befehle' " // NS-Verbrechen und der militärische Widerstand gegen Hitler, ed. Gerd R. Ueberschär (Darmstadt: , 2000), pp. 62-76.
 “Das Archiv der Food and Agriculture Organization (FAO) der UN” // . 81, 2001, pp. 604-612.
 “The Eichmann Interrogations in Holocaust Historiography” // . 15, 3, 2001, pp. 428-452.
 ”Die Rekrutierung von Zwangsarbeitern in den besetzten sowjetischen Gebieten” // Kriegsverbrechen im 20. Jahrhundert, eds. Wolfram Wette and Gerd R. Ueberschär (Darmstadt: , 2001), pp. 193-207.
 “Network of Terror: The Nazi Concentration Camps” [review article] // Yad Vashem Studies. 29 (2001), pp. 423-432.
 “Nationsbildung im Krieg: Wirtschaftliche Faktoren bei der Vernichtung der Armenier und beim Mord an den ungarischen Juden” // Der Völkermord an den Armeniern und die Shoah, eds. Hans-Lukas Kieser and Dominik Schaller (Zurich: , 2002), pp. 347-422.
 “Der Versuch zur globalen entwicklungspolitischen Steuerung auf der World Food Conference 1974” //  31, 2002, pp. 50-91.
 “Die Firma J.A. Topf & Söhne, die deutsche Vernichtungspolitik und der ‚Osten‘ als Aktionsfeld kleiner und mittlerer Firmen im zweiten Weltkrieg” // Firma Topf & Söhne – Hersteller der Öfen für Auschwitz: Ein Fabrikgelände als Erinnerungsort?, eds. Aleida Assmann et al. (Frankfurt am Main: Campus, 2002), pp. 72-94.
 “Kontextualisierung der Aktionen eines Mordkommandos – die Einsatzgruppe B” // Täter im Vernichtungskrieg: Der Überfall auf die Sowjetunion und der Völkermord an den Juden, ed. Wolf Kaiser (Berlin and Munich: , 2002), pp. 85-95.
 “I responsabili degli stermini, le motivazioni e la politica d’occupazione: Il caso dell‘ occupazione tedesca in Bielorussia dal 1941 al 1944” // L’umanità offesa: Stermini e memoria nell’Europa del Novecento, eds. Gustavo Corni and Gerhard Hirschfeld (Bologna: , 2003), pp. 137-162.
 „Some Recent Trends in German Holocaust Research“ // Lessons and Legacies, vol VI: New Currents in Holocaust Research, ed. Jeffry M. Diefendorf (Evanston: , 2004), pp. 285-299.
 „Rivalry and Competition“ // Networks of Nazi Persecution: Bureaucracy, Business and the Organization of the Holocaust, eds. Wolfgang Seibel and Gerald D. Feldman (New York and Oxford: , 2004), pp. 13-19.
 „Das Konzept ‚extrem gewalttätige Gesellschaften’: Überlegungen zu NS-Deutschland, der Sowjetunion 1929-1953 und dem Spätosmanischen Reich 1913-1923“ // NS-Gewaltherrschaft: Beiträge zur historischen Forschung und juristischen Aufarbeitung, eds. Alfred Gottwaldt et al. (Berlin: Metropol, 2005), pp. 40-47.
 на итальянском языке: “’Società estremamente violente’: una categoria concettuale. La Germania nazista, l’Unione sovietica (1930-1953), e l’Impero Ottomano (1913-1923)“ // La guerra e il Novecento, ed. Gabriella Gribaudi (Naples: Gli Alberi, 2007), pp. 185-194.
  „Die Welternährungskrise 1972 bis 1975“ // Geschichte und Gesellschaft 31, 4, 2005, pp. 546-85.
 „La Shoah sul fronte orientale e il suo contesto“ // Storia della Shoah, vol. II: La distruzione degli Ebrei, eds. Marina Cattaruzza et al. (Torino: UTET, 2005), pp. 921-947.
 „A magyarországi zsidóság deportálásának döntéshozatali mechanizmusa“ // A holokauszt Magyarországon európai perspektívában, ed. Judit Molnár (Budapest: Balassi Kiadó, 2005), pp. 469-478.
 „Die Verantwortung der Wehrmachtführung: Vergleichende Betrachtungen am Beispiel der sowjetischen Kriegsgefangenen“ // Verbrechen der Wehrmacht. Bilanz einer Debatte, eds. Christian Hartmann et al. (Munich: C.H.Beck. 2005), pp. 40-48.
 “Extremely Violent Societies: An Alternative to the Concept of Genocide” //  8, 4, 2006, pp. 455-471.
 переиздано: A. Dirk Moses, ed., Genocide, vol. 1 (London: Routledge, 2010).
 на испанском языке: “Las sociedades extremamente violentas: una alternativa al concepto de genocidio” // . 66, 2010, pp. 141-158.
 “To Ask Other Questions: Reply to Alex Hinton, Patrick Wolfe and Henry Huttenbach” //  9, 2, 2007, pp. 297-302.
 “La Wehrmacht et la radicalisation de la lutte contre les partisans en Union Sovietique de 1941 à 1944“ // Occupation et repression militaire allemande, eds. Gael Eismann und Stefan Martens (Paris: , 2007), pp. 71-88.
 “Illusions of global governance: transnational agribusiness inside the UN system” // Food and Globalization, eds. Frank Trentmann and Alexander Nützenadel (Oxford and New York: Berg, 2008), pp. 193-211.
 "State Violence – Violent Societies" // Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared, eds. Michael Geyer and Sheila Fitzpatrick (Cambridge et al.: Cambridge University Press, 2009), pp. 133-79 (with Nicolas Werth).
 на русском языке: За рамками тоталитаризма. Сравнительные исследования сталинизма и нацизма/ ред. Михаил Гейер и Шейла Фитцпатрик. — М.: РОССПЭН, 2011.
 на чешском языке: Czech version: “Násilí v rukou statu – společnosti násilí”, in Za obzor totalitarismu: srovnání stalinismu a nacismu, eds. Michael Geyer and Sheila Fitzpatrick (Prague: Academia, 2012), pp. 183-244.
 “Fortress Europe: the EEC in the World Food Crisis, 1972-1975» // Fertile Ground for Europe? The History of European Integration and the Common Agricultural Policy since 1945, ed. Kiran Klaus Patel (Baden-Baden: Nomos, 2009), pp. 241-256.
 “Sustainable violence: Mass resettlement, strategic villages, and militias in anti-guerrilla warfare” // Removing Peoples: Forced Removal in the Modern World, eds. Richard Bessel and Claudia Haake (Oxford et al.: Oxford University Press, 2009), pp. 361-393.
 “Fortress Europe: the EEC in the World Food Crisis, 1972-1975” // Fertile Ground for Europe? The History of European Integration and the Common Agricultural Policy since 1945, ed. Kiran Klaus Patel (Baden-Baden: Nomos, 2009), pp. 241-256.
 “Das US-amerikanisch-sowjetische Getreidegeschäft 1972“ // Ökonomie im Kalten Krieg, ed. Bernd Greiner et al, (Hamburg: Hamburger Edition, 2010), pp. 480-500.
 „Annexations in Europe and the Persecution of Jews, 1939-1944“ // East Central Europe 39, 2012, pp. 137-156.
 “Bilder des Hungers: Überlegungen zu Fotografie und Literatur” // Angela Müller and Felix Rauh, eds., Wahrnehmung und mediale Inszenierung von Hunger im 20. Jahrhundert (Basel: Schwabe, 2014), pp. 19-34.
 “Von der Geschichte der Konfrontation zwischen zwei Systemen zu einer von zwei Gesellschaften im Konflikt” // Deutsche Besatzung in der Sowjetunion 1941-1944: Vernichtungskrieg, Reaktionen, Erinnerung, eds. Babette Quinkert and Jörg Morré (Paderborn: , 2014), S. 27-33.
 „İştirak ve Vurgun: Ermenilerin İmhası, 1915-1923“ /:  Ümit Kurt and Güney Çeğin, eds., Kiyam ve Kitâl: Osmanli’dan Cuhumhuriyet’e Devletin İnşasi ve Kolektif Şiddet (Istanbul: Tarik Vakfi Yurt Yayinlari, 2015), pp. 151-194 (перевод расширенной версии 3 главы из Extremely Violent Societies).
 „Famine responses in the world food crisis 1972–5 and the World Food Conference of 1974“ // . 22, 6, 2015, pp. 929-939; 
 Der Eichmann-Koeffizient: Überlegungen zum vorherrschenden Bild von der Vernichtung der Juden“, // Flavio Eichmann et al., eds., Globale Machtkonflikte und Kriege: Festschrift für Stig Förster zum 65. Geburtstag, Paderborn: , 2016, pp. 286-98.
 „Hunger in der Geschichte des 20. Jahrhunderts“ //  65, 49, 2015, pp. 20-26.
 перепечатано:  Schattenblick, 17 February 2016.
 „Echoes of persecution: sounds in early post-liberation Jewish memories“ //  24, 1, 2018, pp. 1-25. 
 „The Grain-Meat Complex as a Source of International Integration of CMEA Countries“ // Comparativ 27, 5/6, 2017, pp. 101-116.
 „Politique alimentaire, faim et persécution des juifs de 1939 à 1945: résultats de la recherche“, // . no. 209, 2018, pp. 431-447.
 „East Pakistan/Bangladesh 1971-1972: How Many Victims, Who, and Why?“ // Andrew Barros and Martin Thomas, eds., The Civilianization of War: The Changing Civil-Military Divide, 1914-2014 (Cambridge et al.: Cambridge University Press, 2018), pp. 116-140.
 „Hunger in den besetzten Gebieten im Zweiten Weltkrieg – deutsch und global“ // Haus der Geschichte Baden-Württemberg, ed. Hunger: Zur Geschichte einer existentiellen Bedrohung (Ubstadt-Weiher: , 2019), pp. 149-164 and 253-257.
 „Crowd Violence in East Pakistan/Bangladesh 1971/72“ // Frank Jacob, ed., Genocide and Mass Violence in Asia (Berlin and Boston: De Gruyter Oldenburg, 2019), pp. 15-39.
 „Globale Hungerkrisen seit 150 Jahren: Muster, Erklärungen, politische Antworten“ // Almanach Entwicklungspolitik 2021, Lucerne: Caritas-Verlag, 2020, pp. 105-114.
 на французском языке: Almanach Politique du développement 2021, Lucerne: éditions Caritas, 2020, pp. 107-115.

Научная редакция 

 mit Peter Witte, , Martina Voigt, ,  (Bundesarchiv), Christoph Dieckmann und : Der Dienstkalender Heinrich Himmlers 1941/42. Christians, Hamburg 1999, ISBN 3-7672-1329-X.
 Durchschnittstäter. Handeln und Motivation. Assoziation – Schwarze Risse – Rote Straße, Berlin 2001, ISBN 3-922611-84-2 (= , 16).

Примечания

Литература

Ссылки 

 Баир Иринчеев и Егор Яковлев о книге Кристиана Герлаха «Просчитанные убийства» // oper.ru, 17.11.2020

Историки Германии
Исследователи Холокоста
Авторы энциклопедий и словарей